Tajmiszte – wieś w Bułgarii
 Tajmiszte – wieś w Macedonii Północnej